— 55-й император Японии, правивший с 31 мая 850 по 7 октября 858 года. Имя — Митиясу. Прозвище — Тамура-но микадо.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кадзё (848—851)
 Ниндзю (851—854)
 Сайко (854—857)
 Тэнъан (857—859)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии IX века
 06